Miejscowości w USA:
 Lakeville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Lakeville – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lakeville – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Lakeville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Lakeville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston

Gminy w USA:
 Lakeville (ang. Lakeville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Lakeville (ang. Lakeville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lakeville (ang. Lakeville Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Lakeville (ang. Lakeville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks